Элеоно́ра Ла́заревна Шра́йбер, также известна как Нора Шрайбер (19 марта 1918, Александрия — 9 ноября 2004, Санкт-Петербург) — советский и российский литературовед, переводчик, критик. Кандидат филологических наук. Член Союза писателей Санкт-Петербурга.

Биография 
Родилась в семье акушера Лазаря Яковлевича Шрайбера и выпускницы высших юридических курсов. В 1922 году с семьей переехала в Петроград. В 1940-м с отличием окончила филологический факультет Ленинградского университета. В 1943-м защитила кандидатскую диссертацию. Специализировалась на французской литературе. Преподавала историю зарубежной литературы в Тульском педагогическом институте и Петрозаводском университете.

Перевела на русский язык мемуары и 8 романов французского писателя Жоржа Сименона. Неоднократно встречалась с ним лично и долгое время по приглашению гостила у него. Также перевела ряд романов Александра Дюма.

Автор книг «Жорж Сименон. Жизнь и творчество» (1977), «Гарсиа Лорка» (1965), «Антология детской французской литературы» (в соавторстве с Н. Ю. Сахаровой) и др. Автор многих статей и пособий.

Источники 
 Иностранная литература. — М.: Известия, 1984. — С. 256
 Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История, языкознание, литературоведение, 2003. — С. 135
 Э. Л. Шрайбер (К 85-летию со дня рождения)
 Журнал «Нева», 2007. — C. 30
 Боско В. М. Исторический календарь Кировоградщины на 2013 год. Люди. События. Факты. Кировоград, 2012. — С. 244 
 Интервью с Элеонорой Лазаревной Шрайбер. Журнал «Пчела», № 46, 2004

Кандидаты филологических наук
Литературные критики СССР
Литературоведы России
Переводчики СССР
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Переводчики с французского языка
Преподаватели Тульского педагогического университета
Преподаватели ПетрГУ
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета